Evgeniya Rodina era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Eri Hozumi.

In finale Belinda Bencic ha sconfitto Arantxa Rus col punteggio di 7–63, 6–1.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Evgeniya Rodina (primo turno)
  Duan Yingying (primo turno)
  Zhu Lin (primo turno)

  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Risa Ozaki (secondo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)

Qualificate 

  Vitalia Diatchenko (secondo turno)
  Priscilla Hon (secondo turno)

  Dalila Jakupovič (primo turno)
  Veronika Kudermetova (quarti di finale)

Wildcard 

  Belinda Bencic (campionessa)
  Hsu Ching-wen (primo turno)

  Lee Ya-hsuan (primo turno)
  Zhang Ling (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Taipei OEC Open 2017
WTA Challenger Tour 2017